Почобут, Дарья Вацлавовна — белорусская тяжелоатлетка, выступающая в весовой категории до 69 кг.
 Почобут-Одляницкий, Мартин — белорусский и литовский просветитель, астроном, математик. 
 Почобут — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.